Fushan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Hammer Hill (kulle i Hongkong),

Kina 

 Taku Dao, ö, Fujian, 
 Fushan, Linfen, härad, Shanxi, 
 Qingyang (häradshuvudort i Kina), Shandong, 
 Fushan, Yantai, stadsdistrikt i Yantai, Shandong, 
 Fushan (socken i Kina, Zhejiang, lat 28,08, long 120,18), 
 Fushan (socken i Kina, Zhejiang, lat 28,53, long 120,91), 
 Fushan (köping i Kina, Shandong, lat 36,69, long 118,98), 
 Fushan (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Fushan (socken i Kina, Shandong, lat 35,40, long 116,94), 
 Fushan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng), 
 Fushan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng), 
 Fushan (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng), 
 Fushan (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng), 
 Fushan (köpinghuvudort i Kina, Shandong Sheng), 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
WP:Projekt Kina